Барон (с 1800) Александр-Франц фон Раль (Alexander Franz von Rall, на русский лад Александр Александрович; 1756, Ханау — 1833, Санкт-Петербург) — российский придворный банкир немецкого происхождения. Известен как меценат и организатор музыкальной жизни Санкт-Петербурга начала XIX века.

Биография 

Александр Франц фон Раль родился в немецком городе Ханау 24 июля 1756 года и получил имя в честь своего отца — майора прусской армии Александра Франца Раля. Долгое время ничто в жизни будущего банкира не предвещало его будущую головокружительную карьеру, ведь до переезда в Россию Александр Франц занимался мелкой торговлей в лавке в родном городе. Крутой поворот судьба Раля совершила благодаря его дяде генерал-майору Федору Григорьевичу (Христиану Фридриху) Ралю (ум. 1797), с 1785 года служившему управляющим Мраморным дворцом в Санкт-Петербурге. Именно к нему в 1788 году и приезжает Александр Франц фон Раль. (В России он на русский манер начинает именоваться Александром Александровичем.) Дядя принял живое участие в судьбе племянника и устроил его в контору придворного банкира Ричарда Сутерланда, одним из ближайших помощников которого вскоре и стал Александр Александрович, быстро продвинувшись по службе.
Но в 1791 году Сутерланд в результате неудачных биржевых операций растратил казенные деньги и покончил с собой, чтобы избежать позора.
Было назначено расследование, в ходе которого Ралю удалось доказать свою полную непричастность к этому делу. Но главным итогом этой истории стал вышедший в 1798 году указ Павла I об организации Конторы придворных банкиров и комиссионеров Воута, Вельо, Раля и К°. Созданная специально с целью избежания случаев, подобных истории Сутерланда, Контора вела дела с крупнейшими банкирскими домами Европы, добывая кредиты для России. Раль вскоре стал её фактическим руководителем, завоевав негласный титул «короля» Санкт-Петербургской биржи.

Контора придворных банкиров поддерживала тесные отношения с кредиторами русского правительства и имела постоянные связи с банкирскими домами Гамбурга, Лондона, Лейпцига, Берлина, Вены, Дрездена, Генуи и других городов. Она использовала своих европейских корреспондентов для своевременной доставки денег в места дислокации подразделений русской армии и флота во время военных действий в Европе, а также дипломатическим представителям русского правительства за границей. Придворные банкиры участвовали в торговых операциях, занимались покупкой оружия и следили за состоянием вексельных курсов. Все компаньоны по придворной конторе имели свои собственные торговые дома или банкирские конторы и активно участвовали в деловой жизни империи и как частные лица.

Именным Высочайшим указом от 14 июля 1800 года Александр Александрович был возведён, с нисходящим его потомством, в баронское достоинство Российской империи. А в 1807 году Раль принял и российское подданство.

В столице Раль владел пятью домами, двумя дачами на Каменном острове, пятью дачами на Петергофской дороге, загородным домом в Екатерингофе и несколькими имениями в Санкт-Петербургской губернии. На него работала суконная фабрика на Малой Охте и писчебумажная в Нарвской части.

Внешность Раля была выразительной. По воспоминаниям его зятя Ф. Ф. Шуберта: 

Женился Раль на Елизавете Николаевне Молво (Элизабет фон Раль, 1768—1843),
дочери богатого сахарозаводчика Германа Николауса Молво. И барон, и его жена были большими ценителями музыки, да и сами были превосходными музыкантами. Оба достаточно хорошо играли на фортепиано, а барон к тому же неплохо владел скрипкой. Дом барона на Английской набережной, 72, купленный еще в 1790 году, стал одним из самых известных музыкальных центров Санкт-Петербурга конца XVIII — начала XIX веков. Практически все известные музыканты и певцы, приезжавшие в российскую столицу, бывали в этом доме.

В музыкальном салоне в доме Раля в С.-Петербурге выступали виолончелист Д. Г. Бахман, композитор и капельмейстер Н. Поморский, композитор и фаготист А. Булландт, жили иностранные музыканты.

Но, пожалуй, в историю русской музыки барон Раль в первую очередь вошел как основатель в 1792 Нового музыкального общества и один из основных создателей в 1802 году Кассы музыкантских вдов, преобразованной в 1805 году в Санкт-Петербургское филармоническое общество, почётным директором которого Раль был избран.

Долгое время семья барона Раля находилась на вершине счастья и благополучия, но в 1817 году, дела барона пришли в полное расстройство, и он обанкротился. Восстановить состояние так и не удалось, 22 апреля 1832 года Александр Александрович скончался и был похоронен на Волковом лютеранском кладбище. От некогда громадного состояния Ралей остался только дом на Английской набережной. Вероятно, он также пошёл бы в счёт уплаты долгов, но император Николай I, вспомнив об услугах Раля государству — особенно в период войны 1812 года, когда барон, не колеблясь, рисковал всем своим состоянием, — оставил дом вдове Раля с тем условием, чтобы после её смерти он был разделён на равные доли между всеми её детьми, без различия пола.

Семья 
Жена — Елизавета Николаевна Молво (1768—1843), дочь сахарозаводчика. Дети:

 Александр (ум. до 1831 г.)
 Николай (1791—1831)
 Софья  (1801—1833), жена учёного-геодезиста генерала Фёдора Фёдоровича Шуберта.
 Фёдор (1802—1848) — музыкант, композитор и дирижёр, автор первой аранжировки для военного оркестра оперы «Руслан и Людмила».
 Елизавета, в 1810/1811 году была повенчана священником Спасо-Сенновской церкви Алексием Прокопьевым с отставным ротмистром Егором Мейером. За это священник чуть было не лишился места (был только строгий выговор), поскольку Елизавета «ушла от отца» и вышла замуж без его разрешения.
 Юлия (1798—1848).
 Аделаида (1806—1859), жена писателя и журналиста Осипа Ивановича Сенковского.
 Александра (1810—1885), жена архитектора и художника Александра Павловича Брюллова.

Литература 
 Козырева М. Г. Придворный банкир А. Раль // Немцы в России: Петербургские немцы. СПб., 1999. С. 205—211.
 Березовский Б. Филармоническое Общество Санкт-Петербурга. История и современность. // КультИнформПресс. СПБ. 2002. С. 33-36.
 Петровская И. Ф. Музыкальный Петербург, 1801—1917: Энциклопедический словарь-исследование. // СПб.: Композитор * Санкт-Петербург. — 2010. — Кн. 2: М-Я. Т. 11 — С. 256—257.

Примечания

Ссылки 
 РАЛЛЬ Александр Александрович — на сайте «Немцы России»
 Виктор Антонов. Барон Ралль и другие. // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 115 от 26.06.2009 г.
 Дмитрий Ралль. Род фон Ралль — на сайте Светланы Мрочковской-Балашовой
 Б. В. Ананьич. Банкирские дома в России 1860—1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Глава первая. ЧАСТНЫЙ БАНКИРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ В РОССИИ ДО СЕРЕДИНЫ XIX в. // «Наука». 1991 г.

Бароны
Банкиры Российской империи
Меценаты Российской империи
Музыканты Российской империи